El término Demarchi puede referirse a:

 Alfredo Demarchi (Est. Facundo Quiroga), localidad del centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Alfredo Demarchi, ingeniero argentino.
 Héctor Ernesto Demarchi, periodista argentino.
 Juan Carlos Demarchi, militar y empresario argentino.
 Juan Demarchi, zapatero y anarquista italiano.
 Santiago Demarchi, futbolista uruguayo.